Osoby o tym nazwisku:
 Arslanmyrat Amanow – turkmeński piłkarz
 Mesgen Amanow – turkmeński szachista